

Kalendarium informatyczne 1936 roku 
 Alan Turing publikuje pracę o "liczbach obliczalnych", w której inaczej formułuje twierdzenie Gödla (zob. także prace Alonzo Churcha). Powstaje niezwykle ważne pojęcie maszyny Turinga

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1936